

Турниры 

Ниже приведён список международных турниров, прошедших в 2014 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Counter-Strike: Global Offensive 
 Мейджор в Катовице

Dota 2 
 18—21 июля — Valve: The International 2014 (Сиэтл, Соединённые Штаты Америки). Чемпионы —  Newbee.

League of Legends 
 Межконтинентальная лига

StarCraft II 
 Blizzard Entertainment

Примечания 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки